Barnhill bezeichnet mehrere Orte:

 Barnhill (Neuseeland) in Neuseeland
 Barnhill (Dundee) in Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Barnhill (Georgia), im Treutlen County
 Barnhill (Illinois), im Wayne County
 Barnhill (Ohio), im Tuscarawas County
 Barnhill (South Carolina), im Georgetown County

Barnhill ist der Familienname folgender Personen:
 James Barnhill (1921–1966), US-amerikanischer AFL-Schiedsrichter
 Paul Barnhill (* 1971), britischer Schauspieler
 Ruby Barnhill (* 2004), britische Schauspielerin

Sonstiges:
 Barnhill Branch, Fließgewässer im Hardin County, Tennessee
 Barnhill Oil Field, Ölfeld im Wayne County, Illinois
 Barnhill Triangle, Park in der Bronx, New York

Siehe auch:
 Barn Hill
 Barnes Hill